

Architettura 
 Palazzo Marliani – era un edificio storico di Milano, situato in corrispondenza dell'attuale via Monte Napoleone n. 12
 Palazzo Marliani-Cicogna – edificio di Busto Arsizio, in passato dimora dei conti Marliani

Persone 
 Bartolomeo Marliani (1488-1566) – archeologo, topografo, antiquario e umanista italiano
 Carlo Marliani (1606-1653) – nobile italiano, conte di Busto Arsizio
 Emanuele Marliani (1799-1873) – politico italiano
 Giuseppe Marliani (1720-1790) – attore italiano
 Lucia Marliani (1455-1522) – nobile italiana 
 Maddalena Marliani-Raffi (1720-1780) – attrice teatrale italiana
 Paolo Camillo Marliani (†1617) – nobile italiano, conte di Busto Arsizio

Altro 
Marliani (famiglia), famiglia nobile lombarda